Morris Garage пізніше MG Cars — британська автомобілебудівна компанія; з 2005 р. назва фірми — MG Rover Group
 MG від  — кулемет. Серія німецького автоматичного стрілецького озброєння:
 MG 151 — німецька 15-мм авіаційна гармата часів Другої світової війни
 MG-08 — варіант кулемета «Максим», який випускався у Німеччині з 1908 року
 MG-13 — німецький єдиний кулемет часів Другої світової війни
 MG-131 — 13 мм німецький авіаційний кулемет часів Другої світової війни
 MG-15 — 7,92 мм німецький авіаційний кулемет часів Другої світової війни
 MG-17 — 7,92 мм німецький авіаційний кулемет часів Другої світової війни
 MG-3 — німецький єдиний кулемет
 MG-34 — німецький єдиний кулемет часів Другої світової війни
 MG-37 — німецький кулемет часів Другої світової війни чеського виробництва
 MG-42 — німецький єдиний кулемет часів Другої світової війни
 MG-81 — 7,92 мм німецький авіаційний кулемет часів Другої світової війни

Див. також 
 Mg — магній
 .mg — національний домен верхнього рівня для Мадагаскару
 МГ